Pepić ist der Familienname folgender Personen:

 Edin Pepic (* 1991), deutscher Fußballtorhüter
 Hasan Pepić (* 1993), deutsch-montenegrinischer Fußballspieler
 Milan Pepić (* 1984), bosnischer Volleyballspieler
 Mirnes Pepić (* 1995), deutsch-montenegrinischer Fußballspieler
 Semir Pepic (* 1972), slowakisch-australischer Judoka